Европске квалификације за Олимпијске игре 2000. трајале су од 12. јуна 1999. до 9. јануара 2000. године.

Пре-елиминациона рунда
Вријеме одигравања: 12 - 19. јун 1999.
У случају да обје екипе освоје једнак број сетова, побједник је она са више освојених поена.

Прва утакмица

Друга утакмица

|}

Елиминациона рунда
Вријеме одигравања: 3 - 12. септембар 1999.
У случају да обје екипе освоје једнак број сетова, побједник је она са више освојених поена.

Прва утакмица

Друга утакмица

|}

1 Њемачка је прошла даље, јер је освојила већи број поена (181-175).
2 Словачка је прошла даље, јер је освојила већи број поена (135-134).

Пре-квалификациони турнир
Домаћин:  Вилворде, Белгија
Вријеме одржавања: 17 - 21. новембар 1999.
Сатница је подешена по средњoевропском времену (UTC+1).
На турниру су играле репрезентације које се, претходно, нијесу квалификовале за учешће на Европском првенству. 
Шпанија се, након добијања позивнице за учешће на Свјетском купу, повукла из ове фазе такмичења, па је на турниру у Белгији играло пет националних тимова.

Квалификациони турнир
Домаћин:  Сподек, Катовице, Пољска
Вријеме одржавања: 3 - 9. јануар 2000.
Сатница је подешена по средњoевропском времену (UTC+1).

Прелиминарна рунда

Финале

Коначни пласман

Спољашње везе
http://www.todor66.com/volleyball/Europe/Men_OQ_2000.html
Official website of the 2000 European Olympic Qualification Tournament

Одбојка
Одбојка на Љетњим олимпијским играма 2000.
Спорт у 1999.